

Sigle 
 Omilos Filathlōn Īrakleiou, squadra di calcio greca.
 Organización del Fútbol del Interior, federazione uruguaiana del calcio amatoriale.

Codici 
 OFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouango Fitini (Costa d'Avorio).